Russomano (também grafado Russomanno) é um sobrenome de origem italiana e pode se referir a:
Mozart Victor Russomano
Gilda Maciel Corrêa Meyer Russomano
Celso Russomanno

Desambiguação